Кивалов — фамилия; имеет женскую форму Кивалова.
 Кивалов, Леонид Александрович (род. 1988) — российский легкоатлет, специализирующийся в прыжках с шестом.
 Кивалов, Сергей Васильевич (род. 1954) — украинский политик, государственный и общественный деятель, народный депутат Украины III—VII созывов.